Morimont bezeichnet:

 die Ruine einer Höhenburg in Frankreich (Château de Morimont), siehe Burg Mörsberg

Morimont ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Morimont (* 1886; † unbekannt), belgischer Ruderer